— сюжеты книги Танаха.
  — сюжеты обоих Заветов, Старого и Нового.
  — сюжеты Нового Завета.

См. также 
 Библейские сюжеты
 Новозаветные сюжеты в живописи

Списки:Библия